Данная статья представляет собой список фильмов, выдвинутых на 93-ю премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Академия кинематографических искусств и наук (AMPAS) ежегодно с момента учреждения премии в 1956 году приглашает представителей киноиндустрии разных стран представить свой лучший фильм на соискание премии «Оскар» за лучший иностранный полнометражный художетсвенный фильм. Награда ежегодно вручается Академией полнометражному фильму, снятому за пределами США, который содержит преимущественно неанглийские диалоги. Международный комитет по присуждению художественных фильмов наблюдает за процессом и рассматривает все представленные фильмы. Ранее эта категория называлась «Лучший фильм на иностранном языке», но в апреле 2019 года она была изменена на «Лучший международный полнометражный фильм» после того, как Академия сочла слово «иностранный» устаревшим.

Номинированные на 93-й церемонии вручения премии «Оскар» фильмы должны были быть сначала выпущены в кинотеатрах в соответствующих странах в период с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года. Крайний срок подачи заявок в Академию — 1 декабря 2020 года. В общей сложности 97 стран представили свои фильмы, из которых было принято рекордное количество — 93. Три страны представили свои фильмы впервые: Лесото («»), Судан («») и Суринам («»). Спустя 21 год после своей предыдущей номинации Бутан заявил свою картину «Лунана: Як в классной комнате», которая, однако, не попала в окончательный список номинантов.

Шорт-лист был объявлен 9 февраля 2021 года, и из-за ситуации с коронавирусом он был увеличен до 15 фильмов при изначальных 10. Кроме того, в отличие от предыдущих лет, Международный исполнительный комитет не внёс никаких дополнений. Последние пять номинантов были объявлены 15 марта 2021 года. Датский фильм «Ещё по одной» Томаса Винтерберга получил главную награду.

Выдвинутые фильмы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Оскар

Лонг-листы претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
2020 год в кино
2019 год в кино